Antonin Duraffour
Paul Duraffour